И́штван Йо́жефович Се́кеч (; 3 декабря 1939, Берегово, Венгрия, ныне — Украина — 28 января 2019) — советский футболист, нападающий. Впоследствии — российский тренер.

Биография 
Воспитанник закарпатского футбола. Спортивное звание — мастер спорта СССР с 1965 года

По национальности — венгр, родился в Закарпатье, которое в то время было в составе Венгрии.
 
Начал играть в местных командах низших лиг, в 1959 году попал в киевское «Динамо», но провёл в основном составе всего два матча и в следующем сезоне перешёл в команду класса «Б» (первой лиги) «Авангард» Тернополь. 

Через 2,5 года оказался в харьковском «Авангарде». Военную службу проходил в 1964—1966 годах в составе СКА (Львов), СКА (Одесса) и московского ЦСКА. В 1966 в Москве женился. 

Следующие 6 сезонов Иштван провёл в одесском «Черноморце», в составе которого стал знаменитым на весь Советский Союз, благодаря своей заряженности на игру и хорошей результативности в чемпионатах. В составе «моряков» дважды становился лучшим бомбардиром команды по итогам сезонов и столько же бронзовым призёром Первой лиги.  

Завершил карьеру игрока в 1972 году в николаевском «Судостроителе».

В 1958 году был в составе юношеской сборной СССР.

Стиль игры 
Быстрый, физически сильный, нацеленный на ворота форвард, умел повести за собой партнёров, обладал прицельным ударом с правой ноги.

С 1973 года — на тренерской работе. Тренерскую карьеру начинал в душанбинском «Памире». Тренировал также клубы Украины, России, Таджикистана, Узбекистана. 

В 1979 году под его руководством львовские «Карпаты» вышли в Высшую лигу чемпионата СССР. В 1982 году под его началом ташкентский «Пахтакор» финишировал в союзном первенстве на шестом месте. 

В начале 90-х годов Иштван Секеч едва не начал тренировать юниоров «Ференцвароша», но от переезда на историческую родину его удержала жена. В 1991 году, возглавляя шепетовский Темп, выиграл кубок УССР. В 1998 году под его руководством красноярский «Металлург» пробился в Первую лигу чемпионата России. 

В 2003 году Секеч выиграл с турсунзадевским «Регар-ТадАЗ» золотые медали чемпионата Таджикистана. В 2004 году был тренером-консультантом в национальной сборной Таджикистана .

В марте — сентябре 2008 тренировал ереванскую команду «Мика». Затем тренер-консультант душанбинского ЦСКА-Памир (июль 2013).

Личная жизнь 
Племянница Клара — бывшая жена Василия Раца, бывшего игрока «Динамо» (Киев) и сборной СССР, дочь — жена Владимира Кисеры, бывшего футболиста «Пахтакора».

Достижения

В качестве игрока 
 Бронзовый призёр Первой лиги СССР (2): 1971, 1972
 Лучший бомбардир одесского «Черноморца» в чемпионатах СССР (2): 1968, 1969

В качестве тренера 
 Заслуженный тренер Таджикской ССР (1977) — за 5 место «Памира» в Первой лиге
 Заслуженный тренер Украинской ССР (1979) — за 1 место «Карпат» в Первой лиге
 Заслуженный тренер Узбекской ССР (1983) — за 6 место «Пахтакора» в Высшей лиге 1982

Примечания

Ссылки 
 «Звезды узбекского футбола»

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Тренеры ФК «ЦСКА-Памир»
Тренеры ФК «Пахтакор»
Тренеры ФК «Карпаты» Львов
Тренеры ФК СКА Львов
Тренеры ФК «Подолье» Хмельницкий
Тренеры ФК «Темп» Шепетовка
Тренеры ФК «Карпаты» Мукачево
Тренеры ФК «Океан»
Тренеры ФК «Луч» Владивосток
Тренеры ФК «Нефтяник» Бугуруслан
Тренеры ФК «Енисей»
Тренеры ФК «Жемчужина-Сочи»
Тренеры ФК «Регар-ТадАЗ»
Тренеры ФК «Андижан»
Тренеры ФК «Мика»